Ly har flere betydninger:
 Ly – beskyttelse mod forskellige ting.
 ly (lysår) – en måleenhed for afstand.
 Ly (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 1986 instrueret af Bogdan Kotnis og Troels Madsen
 LY – Banedanmarks stationskode for Lyngby Station.